William Wilson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Wilson House (Elizabethtown, Kentucky), NRHP-ID 88001799
 William Wilson House (Gerrardstown, West Virginia), NRHP-ID 84003508